Fort de Queuleu steht für:

 Fort de Queuleu, Festungswerk bei Metz, Département Moselle, Frankreich, siehe Fort Goeben

Siehe auch:
 Sonderlager „Feste Goeben“, deutsches Verhör- und Haftlager während der deutschen Besetzung Frankreichs von 1940 bis 1944, zeitweise im Fort de Queuleu bei Metz, Département Moselle, Frankreich